Улица Пикк (, «Длинная улица») — одна из самых длинных улиц Старого Таллина (Эстония). Улица Пикк начинается у надвратной башни Пикк-Ялг, являясь продолжением улицы Пикк-Ялг. Далее улица Пикк ведёт в северо-восточном направлении сквозь Нижний город до Больших морских ворот с пристроенной к ним «Толстой Маргаритой», где за пересечением с улицей Rannamäe tee переходит в Suur Rannavärav. Общая протяженность улицы составляет 749 метров.

Название 
Первое упоминание об улице и строениях, находившихся на ней, относится к 1362 году. В то время улица называлась «дорога на побережье» ().
Затем в архивных документах, составленных на латыни, встречались наименования: , platea stagnalis и longa platea («длинная улица») в период 1367—1377. Горожане использовали названия  или lange strate — «длинная улица/дорога».

Этот вариант закрепился в обороте, найдя отражение в более поздней формe  (около 1732 года), наряду с которой в ходу были эстонские Ranna tänav, Pikk, Mere tänav и Pitk ulits, a также русская форма, слегка искаженная, Питк. 

Официальными названиями в начале XX века были: ,  и Морская улицa (1907), чуть позже — Длинная улицa (1920).

История 
Как показывают старые названия этой улицы, в Средние века она была важной дорогой, соединявшей гавань с центром города, поэтому многие здания на улице являлись амбарами. Некоторые из них сохранили свой первоначальный вид до наших дней.

Здания 
Из 73 зданий на улице Пикк многие являются историческими постройками, внесёнными в Государственный регистр памятников культуры Эстонии. Здания на улице занимают административные организации, иностранные посольства, музеи, рестораны, магазины и пр.

Улица в кинематографе 
 На улице были сняты сцены фильма «Собака Баскервилей» и ряд эпизодов фильма «Обнаженная в шляпе» (Игорь становится свидетелем «криминальной разборки» на этой улице). Из арки дома № 55 выходит на улицу капитан Пауль Кригер (Олег Даль) во второй серии фильма «Вариант Омега».

Примечания

Ссылки 

Улицы Старого Таллина
Переименованные улицы Таллина